Most Rev. Salvador Q. Quizon, D.D., S.T.L., J.C.D. (Manila,  – Lipa, ), foi um prelado filipino da igreja católica romana.

Quizon, nasceu em Manila, Filipinas, foi ordenado sacerdote em 12 de março de 1949, e consagrado bispo em 22 de agosto de 1979. Quizon foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Lipa em 1979. Bispo Quizon aposentou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Lipa em 6 de abril de 2002. Ele é o bispo-titular de Feradi Minus

Bispos católicos das Filipinas